Zúčtování může být název pro vícero filmů:

 Zúčtování (film, 1970) – britský film
 Zúčtování (film, 1984) – francouzský film
 Zúčtování (film, 1986) – americký film
 Zúčtování (film, 1993) – americký film
 Zúčtování (film, 2003) – americký film
 Zúčtování (film, 2008) – německý film
 Zúčtování (film, 2016) – americký film

podobné názvy:

 Terminátor 2: Den zúčtování – americký film z roku 1991
 96 hodin: Zúčtování – francouzský film z roku 2014